Die 1. Amateurliga Südbaden 1972/73 war die 23. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der SC Baden-Baden. Die Amateure des Freiburger FC und Alemannia Zähringen mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Aufsteiger für die folgende Saison waren der SV Bühlertal und der SV Laufenburg.

Südbadischer Teilnehmer bei der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1973 war der FC Emmendingen. Bereits in der ersten Runde war gegen Rheinland-Vertreter SC 09 Oberlahnstein Schluss.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd

Einzelnachweise 

1972
Fußballsaison 1972/73